P10 (Letland), een regionale weg in Letland
 P10 (samenwerkingsverband), een samenwerking tussen plattelandsgemeenten
 Papyrus 10, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament